И́горь Высо́цкий:
 Высоцкий, Игорь Владимирович (1912—2000) — советский геолог.
 Высоцкий, Игорь Яковлевич (род. 1953) — советский боксёр-тяжеловес.